Та́пио Ко́йвукари (; род. 20 августа 1959, Раума, Финляндия) — финский писатель, переводчик, лауреат «Премии Рунеберга»(2016).

Биография 
Родился 29 августа 1959 года в городе Рауме в семье мастера музыкальных инструментов Рейно Кайвукари (род. 1924) и учителя Марьятты Кармасало (род. 1928). Воспитывался в двуязычной среде, где отец говорил на диалекте Раума, а мать — на карельском языке.

Получив диплом магистра богословия в Хельсинкском университете (этика и философия религии), с 1987 по 1988 годы преподавал религию в школах города Вантаа, а с 1993 по 2000 годы — в начальной школе города Раума.

С 1989 по 1993 годы работал в качестве преподавателя столярного мастерства в Исландии, где начал переводческую деятельность с исландского языка на финский.

В настоящее время проживает в городе Раума в районе Komppi.

Награды 
 1990 — Премия Коскенкорва
 1999 — Премия Нортамо
 2009 — литературная премия Фонда WSOY
 2016 — Премия Рунеберга

Библиография 
Трилогия
 Luodetuulen maa. Helsinki: Like, 2002. ISBN 952-471-030-7.
 Missä aallot murtuvat. Helsinki: Johnny Kniga, 2005. ISBN 951-0-30953-2.
 Sumun lokikirja. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35476-6.
Романы
 Saariston samurait. Helsinki: Like kustannus, 1988. ISBN 951-8929-01-7.
 Odinnin korppi. Helsinki: Like kustannus, 1990. ISBN 951-8929-37-8.
 Meren yli, kiven sisään. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-33281-8.
 Ariasman. Kertomus valaanpyytäjistä. Helsinki: Johnny Kniga, 2011. ISBN 978-951-0-38092-5.
 Käpykaartilaiset. Helsinki: Johnny Kniga, 2013. ISBN 978-951-0-39945-3.
 Unissasaarnaaja. Helsinki: Johnny Kniga, 2015. ISBN 978-951-0-40718-9.
Новеллы
 Mansikkapellot, iankaikkisesti. Helsinki: Like, 1994. ISBN 951-578-188-4.
 Tosi tarinoita (ja muita outoja ilmiöitä). Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-563-4.
 Maista, niin muistat. Helsinki: Johnny Kniga, 2008. ISBN 978-951-0-34498-9.
Переводы на финский
 Vigdis Grimsdóttir: Nimeni on Isbjörg : olen leijona. Like, 1992.
 Gudmundur Andri Thorsson: Veriveljet. Like, 1993.
 Vigdis Grimsdóttir: Metsän tyttö. Like, 1994.
 Vigdis Grimsdóttir: Kannastie 7. Like, 1995.
 Friðrik Erlingsson: Ritari Benjamin Kyyhkynen. Otava, 1996.
 Vigdis Grimsdóttir: Z: rakkaustarina. Like, 1997.
 Thórarinn Eldjárn: Sininen torni. Like, 1999.
 Einar Kárason: Revontulet. Like, 2000.
 Guillou, Jan: Tie Jerusalemiin. Like, 2000.
 Guillou, Jan: Temppeliherra. Like, 2001.
 Gudbergur Bergsson: Joutsen. Like, 2001.
 Vigdis Grimsdóttir: Hiljaisuus. Like, 2002.
 Einar Kárason: Miekkakäräjät. Johnny Kniga, 2003.
 Koskinen, Maaret: Alussa oli sana: nuori Ingmar Bergman. Like, 2003.
 Guillou, Jan: Noitien asianajaja. Johnny Kniga, 2004.
 Vigdis Grimsdóttir: Valosta valoon. Johnny Kniga, 2004.
 Vigdis Grimsdóttir: Sydän, kuu ja sinilinnut. Johnny Kniga, 2006.
 Vigdis Grimsdóttir: Kun tähti putoaa. WSOY, 2007.
 Gerður Kristný: Verikavio. Savukeidas, 2013.

Примечания

Ссылки 
 Tapio Koivukari Prosak-proosaklubilla, Kirjastokaista-video.

Выпускники Хельсинкского университета
Переводчики с исландского языка
Переводчики прозы и драматургии на финский язык
Лауреаты премии Рунеберга